Буйново — название населённых пунктов.

Болгария 
 Буйново — село в Смолянской области.
 Буйново — село в Тырговиштской области.